Caucasien, caucasienne peut faire référence à :
 la région du Caucase :
 peuples du Caucase,
 langues caucasiennes ;
 le type caucasien, un type anthropologique :
caucasien, europoïde ou caucasoïde était au , en anthropologie, un terme désignant un groupe humain qui engloberait en général les populations d'Europe, d'Afrique du Nord, de la Corne de l'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Asie du Sud, en mettant l'accent sur l'anatomie du squelette, en particulier la morphologie crânienne. L'anthropologie moderne n'accorde plus d'importance particulière à ce type de conception raciale. Le groupe « caucasoïde » englobe ainsi des populations ayant un teint allant du blanc à brun foncé, sans pourtant apporter d'éléments génétiques précis.
 le terme « caucasien » est aussi utilisé dans le contexte de la classification raciale légale aux Etats-Unis comme synonyme de « race blanche » ou d'Européen, parmi d'autres synonymes utilisés pour désigner les personnes d'ascendance européenne comme « caucasique » ou encore « leucoderme ».

Références